Der Name Feigères bezeichnet:

eine Gemeinde im französischen Département Haute-Savoie, siehe Feigères (Haute-Savoie)
eine Ortschaft im französischen Département Ain, siehe Feigères (Ain)